Община Жабари () е административна единица в Сърбия, Браничевски окръг. Заема площ от 263 км2. Административен център е село Жабари.

Население 
Според преброяването от 2011 г. населението на община Жабари възлиза на 11 380 души. Гъстотата е 43,27 души/км2.

Етнически състав

Селищна мрежа 
В границите на общината влизат 15 населени места.

Бележки 

Община Жабари